The Gifted steht für:
 The Gifted (Album), Album des Rappers Wale (2013)
 The Gifted (Film), Filmkomödie von Chris Martinez (2014) 
 The Gifted (Fernsehserie), Science-Fiction-Fernsehserie (2017–2019)